Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Marcos Daniel 6-4, 4-6, 7-63.

Teste di serie 

 Potito Starace (Campione)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)

 Iván Navarro (primo turno)
 Florent Serra (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2008